Мари́я Андре́евна Лагарько́ва (род. 26 ноября 1966, Москва) — российский учёный-биохимик, специалист в области молекулярной генетики и иммунологии, доктор биологических наук (2010), профессор (2013), профессор РАН и член-корреспондент РАН (2016). Заведующая кафедрой иммунологии МГУ имени М. В. Ломоносова (2021).

Биография 
Родилась в 1966 году в Москве, отец — физик, академик РАН А. Н. Лагарьков, мать Ольга — дочь лётчика В. П. Чкалова.

В 1990 году окончила биологический факультет МГУ.  В 1995 году М. А. Лагарькова защитила — кандидатскую диссертацию по теме: «Новые подходы к изучению петельной организации хромосом», в 2010 году —  докторскую диссертацию на теме: «Молекулярная характеристика и генетические особенности плюрипотентных клеток человека и их производных». В 2013 году присвоено учёное звание — профессор.

С 2010 года М. А. Лагарькова — заведующая лабораторией генетики развития отдела генетических основ клеточных технологий Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН. С 2017 года — заведующая лабораторией клеточной биологии Федерального научно-клинического центра Физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России.
 
С 2013 года  М. А. Лагарькова — профессор кафедры иммунологии биологического факультета Московского университета, читает курс лекций по эпигенетике стволовой клетки. Также М. А. Лагарькова — профессор кафедры молекулярной и трансляционной 
медицины и кафедры биоинформатики и системной биологии Московского физико-технического института, читает курс лекций по клеточной биологии. В качестве приглашённого учёного занималась программой «Репрограммирование соматических клеток» в Казанском федеральном университете.

15 января 2016 года М. А. Лагарьковой присвоено звание профессора РАН, а 28 октября 2016 года она была избрана членом-корреспондентом РАН и членом бюро Отделения медицинских наук РАН по 
секции медико-биологических наук. М. А. Лагарькова является членом учёных советов Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН и Федерального научно-клинического центра Физико-химической медицины ФМБА России. С 2018 года — член диссертационного совета Московского университета.

Научные достижения 

 Была разработана подробная характеристика и создана коллекция линий плюрипотентных стволовых клеток человека (ПСК), в том числе получены, поддерживаются и доступны для исследований линии ПСК в культуральной среде с полностью охарактеризованными компонентами - потенциальные «терапевтические» линии; 
 Были изучены и исследованы эпигенетические характеристики плюрипотентных клеток, в частности — изменение статуса метилирования ДНК в процессах репрограммирования и дифференцировки, статус инактивации Х-хромосомы; 
 Были разработаны протоколы клетки сетчатки глаза, нейроны, гемопоэтические клетки и направленной дифференцировки плюрипотентных клеток в эндотелий, кардиомиоциты

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Биологи по алфавиту
Биологи России
Биологи XX века
Профессора РАН
Преподаватели биологического факультета МГУ
Выпускники биологического факультета МГУ
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели Казанского университета